Q20 ou Q-20 est un sigle qui peut faire référence à :
 ARA Puerto Deseado (Q-20), un navire océanographique de la Marine argentine ;
 Malformations congénitales des cavités et des orifices cardiaques, d’après la classification internationale des maladies.

Voir aussi
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres